Příjmení Šmilauer má více nositelů:
 František Šmilauer (1892–1972) – český malíř, sochař, grafik a středoškolský pedagog
 Karel Šmilauer (1657–1711) – český jezuita a rektor řádové koleje
 Leopold Šmilauer (1862–1950) – český železniční historik, docent ČVUT a ředitel ČSD
 Petr Šmilauer (* 1967) – český botanik a rostlinný ekolog, vysokoškolský pedagog
 Vít Šmilauer (* 1978) – český stavební inženýr a vysokoškolský pedagog
 Vladimír Šmilauer (1895–1983) – český jazykovědec, bohemista, slovakista a onomastik